Davisov pokal 1964 je bil triinpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Cona A

Cona B

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1964 v športu
1964